Augusto Scappini – calciatore italiano
 Luigi Scappini – calciatore italiano
 Remo Scappini – politico e antifascista italiano
 Stefano Scappini – calciatore italiano